Bolzano – gmina we Włoszech
 Bolzano (krążownik) – krążownik włoski
 Bernard Bolzano – czeski matematyk